Ліла:
 Вейга-де-Ліла — район (фрегезія) в Португалії, входить в округ Вила-Реал.
 Клозер де Ліла — кафе, відоме місце зустрічі французької та європейської артистичної богеми наприкінці XIX — на початку XX ст.
 Ліла () — жіноче ім'я.
 Ліла (філософія) — поняття у філософії індуїзму.
 Ім'я дочки Майка Брауна, одного з відкривачів  карликової планети  Ерида. Передбачалося, що Майк Браун запропонує його як назву для виявленого ним  небесного тіла.
  Ліла — настільна гра для особистісного розвитку, в одному класі з грою  Трансформація.
 Ліла каже (фільм)
 Сан-Педру-де-Вейга-де-Ліла — район (фрегезія) в Португалії, входить в округ Вила-Реал.

Персоналії 
 Ліла (Доктор Хто) — персонаж британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».
 Ліла Кебот Перрі (1848—1933) — американська художниця-імпресіоніст.
 Ліла Лі (1901—1973) — американська кіноактриса.
 Ліла Стар (нар. 1985) — американська порноактриса.
  Ліла туранга — персонаж мультсеріалу «Сімпсони».
  Лило (схоже ім'я) — персонаж мультфільму «Ліло і Стіч».
 Санджай Ліла Бхансалі (нар. 1965) — індійський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Ліла Ролдан Васкес де Муан — посол Аргентини в Україні